Ljestvice šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2002./03.

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 rsssf.com

3. ŽNL Karlovačka 

 Izvori:  
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja, br. 23/2003  
 Glas Podravine i Prigorja, br. 24/2003

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

Prvi dio sezone

 Izvori: 
 rsssf.com, bez golova iz 17. i 18. kola

Drugi dio 
Dvokružna Liga za prvaka i Liga za prestiž uz prenesene sve rezultate iz prvog dijela prvenstva.

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Donji Miholjac

NS Đakovo 

 Izvori: 
 rsssf.com

NS Našice

NS Osijek

NS Valpovo

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslovačka liga 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Skupina A 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Skupina B 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza

Poveznice 
 1. HNL 2002./03.
 2. HNL 2002./03.
 3. HNL 2002./03.
 4. rang HNL-a 2002./03.
 5. rang HNL-a 2002./03.
 7. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2002./03.

2002-03
 6